Das Dameneinzel der Australian Open 1982 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Chris Evert-Lloyd und Martina Navratilova, das Evert-Lloyd in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1982